Conchita hace referencia a varios artículos en wikipedia:

Ópera
Conchita (ópera), basada en la novela La femme et le pantin.
Conchita Supervía, mezzosoprano lírica española de trascendencia histórica.

Religión
Conchita de Granada, imagen
La conchita de Carolina, advocación.

Música
Conchita (cantante)Conchita (álbum de Conchita Wurst)

Véase también